Gaal est un nom propre.

Toponyme 

 Gaal, commune autrichienne du district de Murtal, en Styrie ;

Patronyme 

 Franciska Gaal, actrice hongroise ;
 Béla Gaál, réalisateur hongrois ;
 Gyöngyi Gaál, arbitre hongroise de football ;
 István Gaál, réalisateur hongrois ;
 Louis van Gaal, entraîneur néerlandais de football ;
 Ottokar aus der Gaal (vers 1250-vers 1310), historien et poète allemand ;

Autres 
 (14616) Van Gaal, astéroïde.